Mångfald kan avse:

 Mångfald (matematik) –  ett topologiskt rum som i och kring varje punkt liknar ett vanligt, n-dimensionellt euklidiskt rum
 Mångfald (samhälle) – i Sverige en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp
 Biologisk mångfald – variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung
 Etnisk mångfald – mänskligt kollektiv sammansatt av individer av många enskilda etniciteter